Carl Erik Hallström kan syfta på:

* Carl Eric Hallström  (1786–1861), svensk biskop
 Carl Erik Hallström (1818–1875), svensk instrumentmakare